Schrader steht für:

 Schrader (Familienname), deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schrader (Adelsgeschlecht, 1708), Adelsgeschlecht in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein
 Schrader (Adelsgeschlecht, 1826), siehe Ernst von Schrader
 Pic Schrader, Berg in den Pyrenäen, Frankreich und Spanien
 Schraderventil, Reifenventil, siehe Fahrradventil #Schraderventil
 C. Schraders Nachfolger, hannoverscher Kunsthändler
 Paul Schrader & Co., Bremer Teehändler

Sonstiges:
 Schrader-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik